Tang har flere betydninger:

 Tang (alge) – en betegnelse for en større fastsiddende alge
 Tang (værktøj) – et stykke værktøj
 Tang-dynastiet – et dynasti der regerede i Kina 618 – 907 
 Tang (Gudum Sogn) – en bebyggelse i Gudum Sogn, Lemvig Kommune

Se også
 Bændeltang – en slægt af tangplanter i bændeltang-familien
 Tanglopper – orden af små rejelignende krebsdyr
 Tanglus – en familie af krebsdyr, der minder lidt om bænkebidere